Го́джа — фамилия.

 Годжа, Милан (1878—1944) — премьер-министр Чехословакии.
 Годжа, Михал Милослав (1811—1870) — словацкий филолог, лютеранский священник, писатель, поэт.
 Годжа, София (род. 1992) — итальянская горнолыжница, победитель и призёр этапов Кубка мира, призёр чемпионата мира.
 Годжа, Фикрет (1935—2021) — азербайджанский поэт и писатель.

См. также 
 Ходжа